

Географія 

 Рібас-де-Кампос — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Паленсія.
 Рібас-де-Сіль — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Галісія, у провінції Луго.
 Сан-Пера-да-Рібас — муніципалітет, розташований в Автономній області Каталонія, в Іспанії.

Персоналії 

 Йосип Михайлович де Рібас (1749–1800) — перший градоначальник Одеси, російський адмірал, за походженням каталонець, за іншими даними — маран.
 Оскар Рібас Реч (1936) — андорський державний і політичний діяч, став першим прем'єр-міністром Андорри у 1982 році.
 Жорді Льопарт Рібас (1952) — іспанський каталонський легкоатлет, олімпійський медаліст.
 Дієго Рібас да Кунья (1985) — бразильський футболіст, чемпіон Португалії, володар Суперкубка Португалії, володар Кубка Німеччини, володар Міжконтинентального кубка, переможець Ліги Європи; у складі збірної — дворазовий володар Кубка Америки.
 Себастьян Рібас (1988) — уругвайський футболіст.